Sok kan betrekking hebben op:
Sok (kleding), kledingstuk dat men aan de voet draagt;
Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven, studiegroep voor  beschrijving van mergelgroeven;
SOK, historisch merk van motorfietsen;
Sok (verbindingsstuk), verbindingsstuk om buizen met elkaar te verbinden.
S.O.K., Sumatra's Oostkust, een voormalige residentie op Sumatra in Nederlands-Indië

Daarnaast maakt sok nog onderdeel uit van enkele uitdrukkingen en gezegden.